Alain Marconnet (1945-1990), footballeur français.
 Sylvain Marconnet (né en 1976), joueur de rugby à XV français.